Па́вел Коже́вников:
 Кожевников, Павел Александрович (род. 1976) — один из руководителей команды России на международной математической олимпиаде.
 Кожевников, Павел Андреевич (род. 1942) — водитель, полный кавалер ордена Трудовой Славы.
 Кожевников, Павел Михайлович (род. 1971) — российский политик, Глава города Кургана.